Воргаёль — название рек:

Россия 
 Воргаёль (приток Вадмы) — река в Республике Коми.
 Воргаёль (приток Воргашорвиса) — река.
 Воргаёль (приток Катыдъю) — река в Республике Коми.
 Воргаёль (приток Кыдрымъю) — река в Республике Коми.
 Воргаёль (приток Лыжи) — река в Республике Коми.
 Воргаёль (приток Малой Сыни) — река.